Maple Grove Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Maple Grove Township (Barry County, Michigan)
 Maple Grove Township (Manistee County, Michigan)
 Maple Grove Township (Saginaw County, Michigan)
 Maple Grove Township (Becker County, Minnesota)
 Maple Grove Township (Crow Wing County, Minnesota)